Kopparö kan syfta på:
 Kopparö, Pargas – en by i Pargas stad
 Kopparö, Raseborg – en by i kommunen Raseborg (tidigare Ekenäs)
 Kopparöns ishall – smeknamn på en arena i Vasa, Finland

Se även
Kopparörarna